Homopus femoralis — вид сухопутных черепах.

Описание 
Общая длина карапакса достигает 10—14 см. Наблюдается половой диморфизм: самки крупнее самцов. Голова среднего размера. Морда вытянута. Карапакс вытянутый, овальной формы, выпуклый. У самцов более длинный хвост, но пластрон без углубления. Карапакс и пластрон довольно плоские. На бёдрах присутствуют шпоры. На передних конечностях крупные чешуи и 4 когтя.

Председатель коричневатая. Цвет карапакса варьирует от оливкового до красно-коричневого. У молодых черепах на каждом щитке есть тёмная кайма. Пластрон желтоватый.

Образ жизни 
Любит сухие листопадные леса, кустарниковые саванны, горные местности. Встречается на высоте до 1800 м над уровнем моря. Питается растительной пищей, в частности плодами ярко-красного цвета и жёлтыми цветами, калом.

Зимняя спячка продолжается 6—10 недель. Спячка стимулирует половое поведение. Без неё самки обычно не способны к размножению.

Самцы в период спаривания меняют окраску головы, которая приобретает оранжево-красный оттенок. Самцы могут быть очень агрессивный друг к другу и к самкам. Самка откладывает летом 1—3 яйца размером 30 × 25 мм. Инкубационный период длится 130—320 дней при температуре 27 °C. Размер новорожденных черепашат достигает 25 × 35 мм при весе 5—8 г.

Распространение 
Обитает на востоке и севере Капской провинции к югу и центру Северо-Капской провинции, а также на юг до Северо-Западной провинции ЮАР.

Ссылки 
 Lafleur, Y. et al. 1999. CITES Identification Guide: Turtles and Tortoises. ISBN 957-02-5259-6
 Valverde, J. 2005. African Tortoises. Reptilia (GB) (43): 12—20

Сухопутные черепахи
Пресмыкающиеся Африки
Животные, описанные в 1888 году